Турнье́р () — коммуна во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия. Департамент коммуны — Кальвадос. Входит в состав кантона Бальруа. Округ коммуны — Байё.

Код INSEE коммуны — 14705.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 182 человека.

Экономика 
В 2010 году среди 115 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 82 были экономически активными, 33 — неактивными (показатель активности — 71,3 %, в 1999 году было 74,3 %). Из 82 активных жителей работали 73 человека (36 мужчин и 37 женщин), безработных было 9 (6 мужчин и 3 женщины). Среди 33 неактивных 12 человек были учениками или студентами, 12 — пенсионерами, 9 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Турньер 

Коммуны департамента Кальвадос